Luer  steht für:
 Luer-System, ein genormtes Verbindungssystem für Kanülen, Spritzen und Infusions-Schläuche im medizinischen Bereich

Luer ist der Familienname folgender Personen:
 Carlyle August Luer (* 1922), amerikanischer Botaniker
 Eric van der Luer (* 1965), niederländischer Fußballspieler
 Nadya Luer, deutsche Nachrichtensprecherin
 Hermann Wülfing Luer († 1883), deutscher in Paris wirkender Instrumentenmacher

Siehe auch: 
 Lüer
 Lühr